Тауширование (инкрустация)
 Насечка (рельеф)